Alfa Romeo Mille – autocarro
 Alfa Romeo Mille 10P e AU7 – autobus
 Alfa Romeo Mille AF e F\PD – filobus
 Alfa Romeo Mille Aerfer – filobus